Une porte de ville disparue à Lille et le quartier environnant Porte de Valenciennes (Lille)

 Une station du métro de Lille Métropole Porte de Valenciennes (métro de Lille Métropole)

 Un monument à Cambrai la Porte de Valenciennes (Cambrai) également dénommée Porte Notre-Dame (Cambrai)